Stormbreaker har flere betydninger:

 Stormbreaker (bog) – en bog af Anthony Horowitz.
 Stormbreaker (film) – en film baseret på bogen af samme navn.